Первый дивизион 1919/1920 — 20-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 28 сентября 1919 года и закончился 21 марта 1920 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1919/1920
Бельгия
Бельгия
1919 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1920 году